Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „5”:

Wojska Polskiego
 5 Regiment Fizylierów – pułk piechoty wojsk koronnych; stan osobowy w 1792: 1530 ludzi
 5 Regiment Pieszy Litewski – pułk piechoty wojsk litewskich; dowódca w 1792: gen. Grabowski; stan osobowy w 1792: 1324 ludzi
 5 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego – pułk piechoty polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 5 Pułk Piechoty Galicyjsko-Francuskiej – pułk piechoty polskiej w 1809, przemianowany później na 16 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 5 Pułk Piechoty Liniowej – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem (3 bataliony, dowódca ppłk Paweł Jutrzenka); stacjonował w Radomiu
 5 Pułk Strzelców Pieszych Dzieci Warszawskich – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, sformowany w styczniu 1831; wziął udział w bitwie pod Grochowem (1 batalion, dowódca płk Alojzy Czołczyński)
 5 Pułk Strzelców Polskich 2 DSP I Korpusu Polskiego w Rosji
 5 Pułk Strzelców Polskich – pułk piechoty Armii Polskiej we Francji; późniejszy 47 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych a od 1921 – 6 Pułk Strzelców Podhalańskich
 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich – pułk piechoty polskiej okresu powstania wielkopolskiego; późniejszy 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 5 Pułk Piechoty – Legionów Polskich (1915-1917)
 5 Pułk Piechoty Legionów – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 5 Pułk Strzelców Podhalańskich – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 5 Małopolski Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty Wojska Polskiego we Francji (2 DSP)
 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej sformowany latem 1943 w ZSRR
 5 Zapasowy Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej istniejący w latach 1944-1945
 5 Pułk Strzelców Podhalańskich im. gen. Andrzeja Galicy – pułk piechoty polskiej istniejący w latach 1989-1993

Austriacki
 5 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego (1805 - 1808)

Austro-węgierskie
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 5 (1762–1918)
 Pułk Piechoty Obrony Krajowej Pola Nr 5 (1889–1917)
 5 Pułk Piechoty Honwedu (1886-1918)

Francuski
 5 Pułk Piechoty Liniowej (francuski) – (5e régiment d'infanterie de ligne) pułk piechoty francuskiej 1558-1997 znany też jako Pułk Nawarry

Niemieckie
 5 Pułk Piechoty Królestwa Prus
 5 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka I (4 Wschodniopruski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 11 marca 1689; garnizon: Danzig (pol. Gdańsk); przydział w 1914: XVII Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie
 5 Finlandzki Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (5-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Mikkeli
 5 Kałuski Pułk Piechoty (5-й пехотный Калужский Императора Вильгельма полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Modlin
 5 Kijowski Pułk Grenadierów (5-й гренадерский Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексея Николаевича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa
 5 Północny Pułk Strzelecki (ros. 5-й Северный стрелковый полк) – pułk piechoty Białych podczas wojny domowej w Rosji
 5 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (5-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Radom